Храпов — русская фамилия. Известные носители:
 Храпов, Андрей Иванович (род. 1970) — российский государственный деятель.
 Храпов, Алексей Викторович (род. 1975) — российский дзюдоист, тренер.
 Храпов, Валерий Евгеньевич (1948—2001) — историк, писатель, журналист, педагог.
 Храпов, Николай Константинович (1912—1985) — Герой Советского Союза.
 Храпов, Пётр Иванович (1912—1967) — Герой Советского Союза.